Батагов — фамилия. Известные носители:

 Батагов, Антон Александрович (род. 1965) — российский композитор и пианист в стиле минимализма и постминимализма.
 Батагов, Арсений Павлович (род. 2002) — украинский футболист.
 Батагов, Таймураз Джетагазович (род. 1940) — советский и российский государственный деятель.